Список новелл «Декамерона» Боккаччо содержит перечисление и краткое содержание рассказов из книги. «Декамерон» разделен на 10 дней, в каждый из этих дней рассказывается по 10 новелл. Каждый день имел одного  «модератора», который и задавал главную тему для бесед.

Новеллы «Декамерона» содержат огромное количество бродячих сюжетов, которые ведут свою историю начиная с античных литературных анекдотов, а географически распространяются до Индии, Персии, России и Англии. В таблице перечислены предшественники Боккаччо, у которых он черпал свои сюжеты, а также его последователи в мировой литературе, почерпнувшие, в свою очередь, сюжеты уже у него. «Декамерон» оказал колоссальное влияние на европейскую литературу, в качестве источника вдохновения его использовали Чосер, Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, Шарль Перро и многие другие.



Список новелл Декамерона

Первый день 
 I день, среда
 Королева — Пампинея
 Тема — свободная

Второй день 
 II день, четверг
 Королева — Филомена
 Тема — Судьба и её превратности: «о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели»

Третий день 
 III день, воскресенье
 Королева — Неифила
 Тема — Находчивость и проворство:«о тех, кто благодаря своей умелости добыл что-либо им сильно желаемое либо возвратил утраченное»

Четвёртый день 
 IV день, понедельник
 Король — Филострато
 Тема — Трагическая любовь: «о тех, чья любовь имела несчастный исход»

Пятый день 
 V день, вторник
 Королева — Фьяметта
 Тема — Любовь со счастливым концом: «о том, как после разных печальных и несчастных происшествий влюблённым приключалось счастье»

Шестой день 
 VI день, среда
 Королева — Елиза
 Тема — Остроумие: «о тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то, либо скорым ответом и находчивостью избежал урона, опасности или обиды»

Седьмой день 
 VII день, четверг
 Король — Дионео
 Тема — Насмешки над мужьями: «о шутках, которые из-за любви либо во своё спасение, жёны проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомёк, или нет»

Восьмой день 
 VIII день, воскресенье
 Королева — Лауретта
 Тема — Разные насмешки: «о шутках, которые ежедневно проделывают друг над другом: женщина над мужчиной, или мужчина над женщиной, либо мужчина над мужчиной»

Девятый день 
 IX день, понедельник
 Королева — Емилия
 Тема — свободная

Десятый день 
 Х день, вторник
 Король — Панфило
 Тема — Любезность и щедрость: «о тех, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви либо в иных»

Экранизации 
 Декамерон (фильм, 1971) — фильм Пьера Паоло Пазолини
 Декамерон (фильм, 2015) — фильм братьев Паоло и Витторио Тавиани
  Ночи Декамерона — фильм Хьюго Фрегонезе

Литература 
 Алексеев М. П., «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон», «Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена», 1941
Молчанова, В. В.: 1990, ‘Русская рецепция «Декамерона» Боккаччо’, Италия и славянский мир: Советско-итальянский симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto, Москва, 46—48.
 Хлодовский. Р. И. Джованни Боккаччо и новеллисты XIV века // История всемирной литературы. — Т. 3. — М., 1985. — С. 77-88
 Caroline B. Bourland. Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalan Literature. Mancon, 1905 
 Howard C. Cole. The All's Well Story from Boccaccio to Shakespeare. University of Illinois Press, 1981
 N. R. Havely. Chaucer's Boccaccio: Sources for Troilus and the Knight's and Franklin's Tales. Boydell & Brewer Ltd, 1992
 A. C. Lee. The Decameron: Its Sources and Analogues. University Press of the Pacific, 2005
 Herbert G. Wright. Boccaccio in England: From Chaucer to Tennyson. A&C Black, 2014

Примечания 

Боккаччо